

Osoby 
 Kah Walla – kameruńska polityk
 Marianne Walla – austriacka aktorka
 Michael Walla – austriacki polityk

Zobacz też 
 Valla
 Walla Walla